Cogombre, fruit comestible de la cogombrera, una cucurbitàcia.
 Cogombre de mar, nom genèric de certs invertebrats equinoderms.
 Cogombre salvatge (o amarg), que correspon altra espècie de cucurbitàcia, anomenada Ecballium elaterium.

Vegeu també 
 Cogombret